Belli kan som auktorsförkortning betyda:

 Carlo Saverio Belli
 Saverio Carlo Belli

Robotskapade auktorsförkortningar